gromada Karwin (powiat białogardzki) (kołobrzeski/białogardzki)
 gromada Karwin (powiat proszowicki) (miechowski/proszowicki)